A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték a Soldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet az orosz Olga Piljova nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10